Cormier ist der Familienname folgender Personen:

 Cormier, Künstlername von Joé Descomps-Cormier (1869–1950), französischer Bildhauer und Goldschmied
 Daniel Cormier (* 1979), US-amerikanischer Ringer
 Derek Cormier (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Ernest Cormier (1885–1980), kanadischer Ingenieur und Architekt
 Hyacinthe-Marie Cormier (1832–1916), französischer Mönch und Priester, Generalmagister der Dominikaner
 Jean-Baptiste Turpin du Cormier (1732–1794), französischer Priester; Seliger
 Marie-Huguette Cormier (* 1961), kanadische Fechterin
 Patrice Cormier (* 1990), kanadischer Eishockeyspieler
 Rhéal Cormier (* 1967), kanadischer Baseballspieler
 Robert Cormier (1925–2000), amerikanischer Schriftsteller und Journalist